Lompret steht für:

 Lompret (Belgien), Ortsteil der Stadt Chimay in der wallonischen Provinz Hennegau
 Lompret (Nord), französische Gemeinde im Département Nord in der Region Hauts-de-France